MTF — трёхбуквенная аббревиатура, которая может обозначать:
 Move-To-Front — преобразование данных для более эффективного сжатия (компрессии)
 Male-to-female — устаревшая аббревиатура для обозначения трансгендерных женщин.
 Microsoft Tape Format — формат хранения резервных копий на ленточных носителях, используемый в нескольких продуктах корпорации Microsoft.
 Magnetized target fusion — метод магнитного удержания в термоядерном реакторе
 Modulation Transfer Function — функция передачи модуляции.
 Modulation Transcription Fixed — неподвижная транскрипция модуляции.